Mapleton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Mapleton Township (Minnesota)
 Mapleton Township (North Dakota)
 Mapleton Township (South Dakota)